O Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu de 2000 foi realizado no ginásio do Tijuca Tênis Clube, Rio de Janeiro, Brasil.

Ligações externas
Site Oficial da IBJJF

Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu